Michał Jan Wielhorski – podczaszy wołyński, miecznik wołyński
 Michał Wielhorski (ojciec, ok. 1730 – ok. 1814) – konfederat barski, oboźny wielki koronny, kuchmistrz wielki litewski
 Michał Wielhorski (syn, 1755–1805) – generał, powstaniec kościuszkowski.
 Michał Wielhorski (1787-1856) – kompozytor rosyjski